Miejscowości w USA:
 Winner – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
Gminy w USA:
 Winner (ang. Winner Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
Muzyka
 Winner – południowokoreański boysband